Улица Никонова — улица в Комсомольском районе Тольятти, проходящая по микрорайону Шлюзовой. Проходит параллельно течению реки Волги.

Улица с асфальтовым покрытием, уличным освещением. Проезжая часть в 3 полосы движения шириной.

История 
С начала застройки Шлюзового в соответствии с общей идеей именования улиц посёлка в «морском» стиле была названа Флотской.

Решением городского исполкома Совета Народных депутатов № 264 от 13 ноября 1958 г. улица переименована в честь Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова (1920—1941).

Достопримечательности 
Здания по адресам ул. Никонова 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 — относятся к архитектурным памятникам Тольятти. Они выстроены в стиле советского классицизма и представляют собой часть проекта застройки района, созданного архитекторами И. Г. Роммом и М. А. Самохваловой.

Нумерация 
Нумерация домов ведется с запада на восток, начиная от территории судоремзавода, в которую упирается улица. Чётная сторона находится по правую руку.

Жилые дома по улице заканчивают 27 домом по нечётной, 38 — по чётной стороне. Далее расположена промзона.

Транспорт 
На протяжении от улиц Макарова до Шлюзовой общественный транспорт по улице не ходит. В районе площади Никонова находится крупная остановка автобусов и маршрутных такси — магазин «Рябинушка». С этой остановки следует переходить на паромную переправу, следующую на полуостров Копылово.

См. также 
На своём протяжении улица Никонова пересекает следующие улицы:
 Улица Макарова
 Улица Крылова
 Улица Шлюзовая

В месте пересечения с улицей Шлюзовой находится Площадь Никонова, на которой расположен мемориал в честь Евгения Никонова.

Литература 
 Постановление мэра г.о. Тольятти от 18 марта 2004 г. N 27-2/п «О наименовании элементов улично-дорожной сети, утверждении перечня наименований элементов улично-дорожной сети».

Ссылки 
     Улица Никонова на карте компании «АИСТ»
 Все дома Тольятти
 Исторический центр Тольятти 

Никонова